HSO kan avse:
en förkortning av Handikappförbundens samarbetsorgan som nu heter Funktionsrätt Sverige
Helsingborgs symfoniorkester